Unter Bockrunde versteht man:
 Bockrunde beim Skat, siehe Skat #Ramsch- und Bockrunden
 Bockrunde beim Schafkopf, siehe Schafkopf #Bockspiele oder -runden